Игорь Васильевич Булдаков ( — ) — советский гребец, заслуженный мастер спорта СССР (1955).

Биография 
Серебряный призёр Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Трёхкратный чемпион Европы (1953, 1955, 1956), серебряный призёр чемпионата Европы (1954). Победитель чемпионата СССР в гребле на распашной двойке без рулевого с 1954 по 1958 год.

На чемпионатах Европы и Олимпийских игр побеждал в классе распашных двоек без рулевого в паре с Виктором Ивановым.

В 1959 году женился на волейболистке Людмиле Мещеряковой.

Примечания

Ссылки 
 
 ОЗП 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле
Заслуженные мастера спорта СССР